Жјар може бити:

 Жјар (Липтовски Микулаш), насељено мјесто у округу Липтовски Микулаш, Жилински крај, Словачка Република
 Жјар (Ревуца), насељено мјесто у округу Ревуца, Банскобистрички крај, Словачка Република